Ramnitz ist ein deutscher Ortsname:
 Ramnitz, bis 1942 Rumian, Kreis Neumark, Westpreußen, seit 1945: Rumian (Rybno) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ramnitz, bis 1938 Wendisch Karstnitz, Kreis Stolp, Pommern, seit 1945:  Karznica im Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern, Polen